Georgij Čomakov – schermidore bulgaro
 Krasimir Čomakov – ex calciatore bulgaro